Roodbuikkliftapuit
 Witnekkliftapuit
 Witvleugelkliftapuit